Сарыколь — название населённых пунктов и озер в Казахстане:

Село 
 Сарыколь (до 2006 года — Павлоградка) — аул в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Сарыколь — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Сарыколь — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Сарыколь — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Сарыколь — посёлок, административный центр Сарыкольского района Костанайской области.
 Сарыколь — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Сарыколь — село в Отрарском районе Туркестанской области.

Озера 
 Сарыколь — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Сарыколь — озеро в Сарыкольском районе Костанайской области.

См. также 
 Сарыкольский район
 Сарыкольский хребет
 Сарыкольский язык
 Сарыкольцы
 Сарыкуль
 Ташкурган (река)